One Woman: The Ultimate Collection — сборник лучших хитов американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1993 году лейблом EMI для распространения в Великобритании и Европе. Позже сборник был издан во всём мире, в том числе и в США. Альбом должен был стать альтернативой выпущенному бокс-сету Forever Diana: Musical Memoirs. Это самый продаваемый альбом певицы в Великобритании.

Список композиций 
 «Where Did Our Love Go» — 2:37
 «Baby Love» — 2:37
 «You Can’t Hurry Love» — 2:55
 «Reflections» — 2:53
 «Reach Out and Touch» — 3:00
 «Ain’t No Mountain High Enough» — 3:31
 «Touch Me in the Morning» — 3:28
 «Love Hangover» — 3:46
 «I’m Still Waiting» — 3:44
 «Upside Down» — 4:08
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)» — 3:25
 «With Lionel Richie	Endless Love» — 4:30
 «Why Do Fools Fall in Love» — 2:56
 «Chain Reaction» — 3:49
 «When You Tell Me That You Love Me» — 4:13
 «One Shining Moment» — 4:47
 «If We Hold on Together» — 4:11
 «The Best Years of My Life» — 4:24
 «Your Love» — 4:05
 «Let’s Make Every Moment Count» — 4:20

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Сборники Дайаны Росс
Сборники EMI Records